258-я истребительная авиационная дивизия
 258-я смешанная авиационная дивизия
 258-я пехотная дивизия (Китай)
 258-я пехотная дивизия (Третий рейх)
258-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА.

 258-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году.
 258-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году.
 258-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году.

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#258. divizija